

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 11 podstawowych
 Teresin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Teresin – część wsi Zalesie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Teresin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Białopole 
 Teresin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice 
 Teresin – kolonia wsi Stanisławów w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Teresin – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Teresin – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin 
 Teresin –  wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Teresin – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska.
 Teresin – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Teresin – część wsi Ołpiny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny 
 Teresin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel 
 Teresin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Teresin – część wsi Borki w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Teresin – część wsi Kroczów Większy w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Teresin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka 
 Teresin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka

Inne 
 Teresin – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim
 Teresin – dawna gromada w powiecie sochaczewskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Teresin-Gaj, Teresin Niepokalanów, Teresin-Karczma, Teresina (Polska), Teresina (Brazylia), Terezin, Zbrodnia w Teresinie